Светла́на Ви́кторовна Письмиче́нко (род. 28 ноября 1964, Бурли, Карабалыкский район, Кустанайская область, Казахская ССР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, а также актриса озвучивания и дубляжа; заслуженная артистка Российской Федерации (2003).

Биография 

Родилась 28 ноября 1964 года в селе Бурли Кустанайской области Казахской ССР.

В 1986 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (курс И. П. Владимирова). В этом же году поступила в труппу Театра имени Ленсовета.

В 1993 году победила в телевизионном конкурсе «Петербургский ангажемент».

Для роли в фильме «Брат» Светлана специально обучилась вождению трамвая.

Работает в Театре имени Ленсовета, принимает участие в спектаклях театра «Приют комедианта» и Академического театра Комедии.

Ведет работу преподавателя актёрского мастерства школьников в созданной Константином Хабенским студии творческого развития «Оперение». Участвует в постановках на радио, записывает аудиокниги. С 2003 года озвучивает персонажа Нюшу в мультсериале «Смешарики» и его продолжениях.

Замужем, есть двое детей.

Фильмография 
  — Сон девственницы
  — Бакенбарды
  — Замок — Фрида
  — Брат — Света, водитель грузового трамвая
  — Улицы разбитых фонарей-3. Звёздная болезнь — Верка
  — Убойная сила-5 — Левашова
  — Линии судьбы — покупательница средства от тараканов
 — — Осторожно, Задов! — Настя, вторая жена Задова (1 сезон: 3-4 серии) / аптекарша (1 сезон: 14 серия) / Анжела (2 сезон: 14 серия)
  — Пробуждение — Лариса, торговка на рынке
  — Улицы разбитых фонарей-7 — Светлана, мачеха
  — Яр — нищенка
  — Zadov In ReaLити
  —  — Старшеклассники — мама Кати
  — Срочно требуется Дед Мороз — Надя
  — Морфий — Пелагея Ивановна
  — Колдовская любовь — Ира
  — Любовь без правил — мама Сергея
  — ППС —  Елена Михайловна Ершова
  — Версия-3 — Светлана Панченко
  — Сашатаня (14 серия) — соседка
  — Тайны следствия-13 — Анна Григорьевна
  — Неслучайная встреча — Тамара Николаевна, фельдшер на скорой помощи
  — Чужой среди своих — мать Сергея Нечаева
  — Пионеры-герои — бомжиха
  — Следователь Тихонов — Вера Олеговна Кузнецова
  — Мажор-3 — жена Лапина
  — Весна — Марина
  — Лето — злая тётка
  — Печень, или История одного стартапа — мать Алексея
  — Кумир — мать Регины
  — Проект «Анна Николаевна» — Кирьякова
  — Чингачгук — Нина Осипова
  — Полицейское братство — Света, водитель грузового трамвая
  — Эксперимент — Марина Ивановна, хозяйка квартиры

Театральные роли

В Театре имени Ленсовета 
 Владимирская площадь — Анна Андреевна
 Добрый человек из Сычуани — Шен Де — Шой Да
 Западня — Оттля
 Карусель по г-ну Фрейду — сладкая девочка
 Когда спящий проснётся — Любанька
 Королева красоты — Морин
 Лицо — Сана
 Малыш и Карлсон, который живёт на крыше — Малыш
 Мнимый больной — Туанета
 На бойком месте — Аннушка
 Последняя жертва — Глафира Фирсовна
 Приглашение в замок — Капюла
 Самодуры — Лучетта
 Снежная королева — Герда
 Собачье сердце — Вяземская
 Таланты и поклонники — Смельская
 Трёхгрошовая опера — Люси
 Шутки Птушкиной — Алла

В театре «Русская антреприза им. А. Миронова» 
 Пучина
 Сенная лихорадка
 Сны в летнюю ночь

Озвучивание мультфильмов 
 2004—2012; 2020 — Смешарики — Нюша, Лили (15 серия)
 2006 — Лунтик и его друзья — Пчелёнок Тёма (3—32 серии), Баба Капа (с серии «Внук» по серию «День Рождения»)
 2011 — Смешарики. Начало — Нюша
 2016 — Смешарики. Легенда о золотом драконе — Нюша
 2018 — Смешарики. Дежавю — Нюша
 2021 — Моднюша — Нюша

Награды и призы 
 2002 — Лауреат премии Николая Симонова
 2003 — Присвоено звание Заслуженной артистки Российской Федерации
 2009 — Лауреат премии «Золотой софит» (за роль в спектакле «Добрый человек из Сычуани»)

Примечания 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Театр им. Ленсовета
Персоналии:Приют комедианта
Персоналии:Театр Комедии
Актрисы озвучивания России